Cenolophium aspergillifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Bogusl., och fick sitt nu gällande namn av Boris Konstantinovich Schischkin. Cenolophium aspergillifolium ingår i släktet flodsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flodsiljor
aspergillifolium